Ахеджа́к — фамилия. Известные носители:

 Ахеджак, Георгий Хаджимусович (1933—2014) — советский и российский тренер по прыжкам на батуте, заслуженный тренер СССР.
 Ахеджак, Мурат Казбекович (1962—2010) — заместитель главы администрации Краснодарского края (2002—2010), Герой Труда Кубани.

См. также